

Persone 
 Álvaro Piñeiro – ex giocatore di calcio a 5 uruguaiano
 Carlos Fabián Maldonado Piñeiro – allenatore di calcio ed ex calciatore venezuelano
 Claudia Piñeiro – scrittrice e sceneggiatrice argentina
 Isaiah Piñeiro – cestista statunitense con cittadinanza portoricana
 Juan Pablo Piñeiro – cestista cubano
 Rodrigo Piñeiro – calciatore uruguaiano

Altro 
 Piñeyro o Piñeiro – località dell'area urbana di Buenos Aires, in Argentina